Есен може да се отнася за:
 Есен, един от годишните сезони
 Есен (Германия), град в Северозападна Германия, в провинцията Северен Рейн-Вестфалия
 Есен (Белгия), селище в Северна Белгия, в провинцията Антверпен
 Есен (село), село в Югоизточна България